Az Against All Odds (Take a Look at Me Now) Phil Collins dala, amelyet többen is feldolgoztak, többek közt:
 Mariah Carey Rainbow albumán (1999), lásd: Against All Odds (Take a Look at Me Now) (Mariah Carey-dal). Ennek egy változatát a Westlife együttessel énekelte fel, akiknek Coast to Coast című albumán (2000) is megjelent ez a változat.
 Bonnie Tyler Heart & Soul / Heartstrings című albumán, lásd: Against All Odds (Take a Look at Me Now) (Bonnie Tyler-dal).